Ino of Leucothea (Grieks: Witte Godin), een figuur uit de Griekse mythologie
Leucothea (nimf), een sterfelijke prinses in de Griekse mythologie
Leucothea (geslacht), een geslacht van ribkwallen
Leukothea (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Leukothea, kleine open zeilboot